Erik Nordenson kan syfta på:

 Erik Nordenson, svensk överhovpredikant
 Erik Nordenson, svensk oftalmolog